На Зимних Олимпийских играх 1994 года Финляндию представлял 61 спортсмен (47 мужчин и 14 женщин), выступивших в 8 видах спорта. Они завоевали 1 серебряную и 5 бронзовых медали, что вывело финскую сборную на 16-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1994 года
Спорт в Финляндии в 1994 году